Garagnani – famiglia romagnola
 Alcide Garagnani (1922-1944) – partigiano italiano
 Fabio Garagnani (1951) – politico italiano
 Romano Garagnani (1937-1999) – tiratore a volo italiano